Królikowo (gromada w powiecie ostródzkim)
 Królikowo (gromada w powiecie szubińskim)